

Australie 
 Woodlands (Nouvelle-Galles du Sud)
 Woodlands (Australie-Occidentale)

Canada 
 Woodlands (Calgary)
 Woodlands (North Vancouver)
 Woodlands (Ontario)
 Woodlands (Manitoba)

Royaume-Uni 
Woodlands (Dorset)
Woodlands (Falkirk)
Woodlands (Glasgow)
Woodlands, village du Hampshire.
Woodlands (Londres)
Woodlands (Somerset)
Woodlands (Yorkshire du Sud)

États-Unis 
Woodlands (Gosport, Alabama)
Woodlands (Californie)
 Woodlands (Perryville, Maryland)
 Woodlands (Bamberg, Caroline du Sud)
Woodlands (Virginie-Occidentale)

Autres pays 
 Woodlands (Nouvelle-Zélande)
 Woodlands (Singapour)
 Woodlands (Gauteng)